Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка («Національна опера»)
Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (КМАТОБ)